Rattini ist der Familienname folgender Personen:
 Maurizio Rattini (* 1949), Politiker aus San Marino

Rattini steht für:
 Rattini (Tribus), ein Taxon der Altweltmäuse